Schupmann ist der Familienname folgender Personen:
 Ludwig Schupmann (1851–1920), deutscher Architekt, Konstrukteur von Teleskopen
 Werner Adolph Schupmann (1815–1879), deutscher Priester

Schupmann steht für:
 (5779) Schupmann, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch: 
 Schupmann-Medial-Fernrohr
 Schuppmann